Zalužje (miasto Lepoglava) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w mieście Lepoglava
 Zalužje (gmina Bratunac) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bratunac
 Zalužje (gmina Nevesinje) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje